Der Tippmix Budapest Grand Prix 2004 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Budapest. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 24. April bis 2. Mai 2004 statt.

Im Einzel gewann Jelena Janković gegen Martina Suchá mit 7:64 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Petra Mandula / Barbara Schett mit 6:3 und 6:2 gegen Virág Németh / Ágnes Szávay.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Tippmix Budapest Grand Prix 2004 fand vom 24. bis 26. April 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Budapest